East Rochester kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Rochester (New York)
East Rochester (Pennsylvania)